Kolkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolkonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kolkonsaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar